The Lost Pilot (El Piloto Perdido en Hispanoamérica y España) es el primer episodio de la primera temporada de la serie de televisión animada de Nickelodeon Kappa Mikey. Se estrenó primero en Nickelodeon el 20 de agosto de 2006 y oficialmente se estrenó el 6 de enero de 2007 por el canal de Nicktoons Network. En Latinoamérica se estrenó el 26 de julio de 2007. En general, es el decimonoveno episodio de la serie.

Trama 
Mikey gana de ser el protagonista del anime y se muda a Tokio para convertirse en la nueva estrella y protagonista de LilyMu. Esto provoca especialmente a Lily y los demás se lo pasan severamente mal, pero deciden darle una otra oportunidad.

Argumento 
La serie narra la historia de un adolescente estadounidense llamado Mikey Simon (nombre completo de Michael Alexander Simon), que gana un papel protagónico en una popular serie de televisión japonesa LilyMu, que narra como en un equipo de delincuentes con personalidades basadas en personajes típicos de un anime.

Mikey conoció a uno de sus co-estrellas, incluyendo a Gonard que es un joven con la estatura alta, dulce, algo aturdido que interpreta al principal antagonista de la serie de LilyMu, Lily, la consentida, la egocéntrica de la ingenua y dulce que caracteriza como doncella, la recluta angustiada de LilyMu, quien contempla a Mikey por haber superado su prestigio, Mitsuki, una actriz dulcemente enamorada de Mikey que interpreta a un personaje mucho más violenta en la serie que a la realidad, y Guano, una pequeña criatura púrpura difusa con muchas inseguridades, costumbres y tendencias extrañas.

El programa en el que aparecen los actores está dirigido por un jefe tiránico y estricto llamado Ozu, conocido por su comportamiento amargo, ambicioso y constante enfurecimiento con Mikey, acompañado por su asistente El hombre sí (Yes-Man en Estados Unidos), su dedicado y confiable ayudante que lealmente lo defiende y está de acuerdo con cualquier decisión que tome.

Personajes

Curiosidades 
 Este episodio revela que Mikey se graduó de secundaria antes de buscar una oportunidad de actuación.
 Lily es conocida por su línea "OMG" (Oh por dios en Hispanoamérica). Dado que este episodio es el primero en la línea de la historia, que revela que Mitsuki en vez de Lily era en realidad la primera persona en el show de decirlo.
 secuencia de persecución Mikey es una reminiscencia de la famosa escena de The Beatles " A Hard Day's Night . La reproducción de música, llamado "Feels So Good", está integrado en el estilo de los Beatles canciones.
 Durante el montaje de gira, Mikey y sus amigos imitan la caras extrañas hechas por tanuki estatuas. Tanukis son animales en el folklore japonés, y estatuas de ellos son vistos por todo el país.
 Se revela que el chofer de limusina es el original de Speed Racer
 Uno de los turistas en el aeropuerto se parece a Kakashi Hatake de Naruto.
 Uno de los turistas en el aeropuerto se parece a Kisame Hoshigaki de Naruto.
 Uno de los personajes en el aeropuerto tiene una apariencia similar a Mega Man X.
 Una de las personas en el puerto aéreo es Shippo de Inuyasha también aparece en "El Fugi-Kid" en la audiencia de Mikey.
 Uno de los pocos personajes que ya vimos en el aeropuerto se parece a Chi de Chobits.
 Una de las audiciones para el espectáculo se basa en Astro Boy.
 Aunque este es el episodio piloto, que no era la primera salió al aire. Por lo tanto el título de The Lost Pilot.

Enlaces externos 

 Nicktoons Network (en inglés)

Kappa Mikey
Episodios de televisión de 2006
Episodios de televisión de 2007
Series dobladas al español en México